На Евровидении 1989 Ирландию представили Кив Коннолли и The Missing Passengers с песней . Ирландия заняла 18 место с 21 баллом. Наибольшее количество баллов (7) Ирландии присудила Турция; максимальное количество баллов (12) сама Ирландия присудила Югославии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1989»